Сокращение CMA (латиницей) может означать:
 Compagnie des Messageries Aériennes — упразднённая французская авиакомпания, один из первых коммерческих авиаперевозчиков в стране и в мире.
 Central Mountain Air — канадская региональная авиакомпания, работающая на рынке внутренних регулярных и чартерных перевозок.
 Country Music Association — ассоциация кантри-музыки США.
 Certified Management Accountant — сертификация, которая учреждена Institute of Management Accountants (IMA).
 Созвездие Большого Пса — в астрономической литературе сокращённо обозначается CMa (от ).

См. также 
  (кириллицей)